Campo Real kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Campo Real, Mexiko, ort, Jalisco, Zapopan,

Spanien 

 Campo Real, Spanien, ort, Madrid, Provincia de Madrid, 
 Campo Real (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar